O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2017, também conhecido como Super 8 de 2017, foi a 54ª edição do Campeonato Brasileiro de Rugby XV adulto masculino, a décima quarta organizada pela CBRu (Confederação Brasileira de Rugby), disputada pelas oito melhores equipes de rugby do Brasil.

O Jacareí conquistou o seu primeiro título ao vencer, no último lance do jogo, o Farrapos, na final disputada no Complexo do SESI, em Blumenau.

Participantes

Formato 

A fórmula de disputa da edição do torneio passou por mudanças em relação a disputada em 2016. O número de participantes não se alterou, continuando com 8.

Na primeira fase, as equipes realizam 7 partidas, em jogos de ida. Os oitos colocados garantem vaga a quartas-de-finais. Os participantes vencedores vão para as semifinais, onde os vencedores decidem o título na final do campeonato.

Critérios de desempate
1. Confronto direto;
2. Saldo de pontos (pontos marcados menos pontos sofridos na primeira fase);
3. Maior número de tries marcados na primeira fase;
4. Maior número de pontos marcados na primeira fase;
5. Menor número de cartões vermelhos na primeira fase;
6. Menor número de cartões amarelos na primeira fase;
7. Menor número de tries sofridos na primeira fase;
8. O Diretor do Torneio realizará um sorteio com a presença de representante dos dois times;

Primeira Fase

Classificação 
De acordo com a Classificação Oficial do Super 8 

Nesta fase a pontuação é computada da seguinte forma:
 04 (quatro) pontos ao vencedor da partida;
 02 (dois) pontos em caso de empate;
01 (um) ponto em caso de derrota por diferença menor ou igual a 07 (sete) pontos;
 01 (um) ponto para a equipe que marcar 04 (quatro) ou mais tries;
 00 (zero) pontos em caso de derrota por mais de 7 pontos.

Resultados

Fase Final

Quartas de Final

Semifinais

Final

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby - Série B
 Campeonato Brasileiro de Rugby de 2017 - Série B

Ligações externas 
 Página oficial do Super 8
 Página oficial da CBRu

Campeonato Brasileiro de Rugby
2017 no rugby